Spojení písmen S, P, A může označovat následující:

 Spa – lázeňské město v Belgii ve stejnojmenné správní oblasti
 Circuit de Spa-Francorchamps – závodní okruh pro automobilový sport ve stejnojmenném městě
 stupeň povodňové aktivity – označení pro míru ohrožení možnou či právě probíhající povodní
 Americká socialistická strana – bývalá socialistická politická strana v USA
 Saúdská tisková agentura – tisková agentura Saúdské Arábie
 jednostránková aplikace (single-page application) – způsob implementace webových stránek fungujících jako aplikace
 antagonista substance P – viz substance P

Zkratky